Troglocobitis ou « loche de la Starostin » est un genre de poissons téléostéens de la famille des Nemacheilidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Troglocobitis est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Troglocobitis starostini ; c’est une espèce de « loche troglobie » et « loche franche » endémique au Turkménistan.  L'espèce est classé "Vulnérable" sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Liste des espèces 
Selon :

 Troglocobitis starostini (Parin, 1983)

Synonymes 

 Nemacheilus starostini Parin, 1983

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 

Nemacheilidae
Cypriniformes (nom scientifique)